hrabstwo Seward (ang. Seward County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Seward (ang. Seward County) w USA, w stanie Nebraska